Azatavan, comune armeno della provincia di Ararat
Azatavan, comune armeno della provincia di Armavir